Hydrocotyle candollei är en flockblommig växtart som beskrevs av Ferdinand von Mueller. Hydrocotyle candollei ingår i släktet spikbladsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spikbladsläktet
candollei